JetBlue Airways — американская бюджетная авиакомпания (лоукост), принадлежащая JetBlue Airways Corporation. 

Главный офис компании находится в Нью-Йорке в районе Квинс, а домашний аэропорт в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Авиакомпания в основном совершает рейсы в Соединенных Штатах, Карибском бассейне и Мексике, а также на Багамских островах и Бермудских островах. По Skytrax JetBlue имеет самые высокие рейтинги среди авиакомпаний США и является единственной в стране четырёхзвездочной авиакомпанией.

Направления 
По состоянию на  2018 год JetBlue совершает рейсы более чем в 100 пунктов назначения в различных государствах и странах Северной и Южной Америки.

Флот 
В июле 2021 года воздушный флот авиакомпании JetBlue Airways составляли следующие самолёты:

Происшествия 

У JetBlue было несколько инцидентов, связанных с её самолетами, хотя ни один из них не привёл к разрушению самолёта или гибели людей.
Самые известные:
 21 сентября 2005 года пилоты Airbus A320, выполнявшие рейс 292 из Бербанка в Нью-Йорк обнаружили неисправность передней стойки шасси сразу после взлета. Самолёт провёл три часа в воздухе, чтобы сжечь топливо, а затем совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Единственные видимые повреждения самолета при посадке — разрушение шасси. Из людей никто не пострадал.

 9 марта 2013 года в международном аэропорту Нью-Йорка самолёт авиакомпании «JetBlue Airways»  столкнулся с самолётом авиакомпании «Air India». Из людей никто не пострадал. Оба самолёта получили повреждения.

Примечания 
7. Авиакомпания JetBlue стала первым заказчиком самолетов семейства  Airbus A220

Авиакомпании США
Бюджетные авиакомпании
Компании, имеющие листинг акций на NASDAQ